La pratique du détournement est la réutilisation par un artiste de slogans, d'images publicitaires, de campagnes de marketing pour créer une nouvelle œuvre portant un message différent, souvent opposé au message original.
Un détournement d'avion est la prise de contrôle d'un avion par une ou plusieurs personnes. 
Un détournement de bateau est la prise de contrôle d'un bateau par une ou plusieurs personnes exigeant de se rendre dans un endroit donné. 
Le détournement de fonds est l'appropriation frauduleuse de fonds par quelqu'un pour son propre intérêt à qui l'on avait fait confiance pour gérer l'argent et les fonds détenus par un autre individu ou par une organisation tiers.
Le détournement publicitaire se réfère à la pratique de la satire ou parodie des campagnes publicitaires et politiques afin d'en déformer et critiquer le message original. 
Le détournement de mineur est le délit constitué par le fait de soustraire un mineur aux adultes ayant autorité sur lui.

Voir aussi
Le Grand Détournement, film français